Балийский жестовый язык (, буквально «глухая речь», также Balinese Sign Language, Bengkala Sign Language, Benkala Sign Language) — находящийся под угрозой исчезновения деревенский жестовый язык, который распространён среди глухих, проживающих в деревне Бенгкала округа Булеленг острова Бали на Малых Зондских островах в Индонезии.

Социолингвистические сведения 
Язык возник из-за распространённости наследственной нейросенсорной глухоты, вызванной рецессивной несиндромальной мутацией гена , доля неслышащих людей в 1995 году составляла 2,2 %.

Считается, что язык возник пять поколений назад. В 2011 году языков владели 46 глухих и не менее 57 % слышащих жителей деревни, то есть не менее 1500 человек при общей численности населения 2740 человек. Кроме того, не менее восьми неслышащих выходцев из Бенгкала покинули деревню, но приезжают домой, оставаясь активным членами сообщества балийского жестового языка. Эти люди знакомятся с другими жестовыми языками, и это знакомство оказывает влияние на жестовый язык деревни Бенгкала.

Балийский жестовый язык используется, когда хотя бы один из собеседников является глухим. Кроме того, к нему могут прибегать и слышащие собеседники, когда они находятся на большом расстоянии друг от друга или работают с шумным оборудованием. Язык может использоваться во всех сферах жизни: например, на нём общаются во время ремонта водопровода, а деревенская медсестра обращается с помощью жестов к неслышащим пациентам. Жестовый язык может проявится даже в тех случаях, когда местный индуистский священник одержим глухим богом во время транса.

Язык относится к изученным деревенским жестовым языкам, имеются диссертации, касающиеся социолингвистической ситуации в деревне и использования жестового пространства в языке.

Благодаря высокой доле людей, владеющих жестовым языком, глухой ребёнок может усваивать его с рождения так, как слышащие дети усваивают устный язык. Существует особый регистр языка для общения с маленькими детьми. Глухие члены интегрированы в сообщество и имеют равные со слышащими шансы трудоустроиться или вступить в брак. Тем не менее, неслышащие люди принадлежат к числу беднейших жителей деревни и часто не имеют постоянной работы, а перебиваются случайными заработками. В обществе имеются социальные конструкты, связанные с глухотой: при упоминании неслышащего человека перед его именем произносят слово kolok (с индонезийского — «глухой»), глухие жители деревни проводят особые ритуалы. Считается, что глухие люди более смелые, потому именно они чаще роют могилы, готовятся к обороне деревни, ловят и разделывают животных к праздникам и обслуживают водопровод.

Балийский жестовый язык не испытал влияния устного балийского языка, используемого слышащими жителями деревни в общении между собой. В частности, в языке отсутствует проговаривание.

Лингвистическая характеристика

Фонетика и фонология 
При исследовании различных жестовых языков, например амслена, жесты декомпозируют на несколько составляющих — форма ладони, ориентация руки в пространстве, место изображения жеста, движение руки. Если жесты различаются лишь одним компонентом, то говорят, что они формируют минимальные пары. Наличие таких пар позволяет доказать, что различающиеся параметры имеют фонемный (хиремный статус: носители языка обращают на них внимание про определении смысла высказывания, и переход от одного значения к другому изменяет содержание жеста.

На материале балийского жестового языка выделить минимальные пары почти невозможно, поэтому определить фонемный статус используемых при жестикуляции форм ладони затруднительно.

Все формы ладони, наблюдаемые в балийском жестовом языке, можно разбить на базовые (наиболее простые конфигурации, которые легко узнаются и используются в большом количестве жестов), регулярные (встречаются в некотором множестве жестов, но реже, чем базовые) и ограниченные (используются в единственном жесте).

К базовым формам ладони относятся следующие конфигурации:

16 форм ладони отнесены в категорию регулярных. Следующие восемь из них относительно стабильны, их типичная форма легко идентифицируется.

Статус остальных восьми регулярных форм ладони менее ясен: в определённых контекстах замена одной формы на другую не приводит к восприятию жеста носителями как грамматически неверного. Вероятно, они образуют градиент допустимых конфигураций ладони. Это касается, например, форм ладони V и Curved-V, которые различаются сгибом пальцев в межфаланговых суставах: степень сгиба может варьироваться, в том числе отражая иконичное изображение референта.

Наконец, к категории ограниченных относятся шесть форм ладоней, используемых в единственном значении:

Три из них являются оскорбительными: E выражает ругательство, T — сексуальную связь (оба жеста заимствованы из балийской культуры), middle finger был заимствован из австралийского жестового языка. Формы Y и thumb-IX-pinky относятся к летательным аппаратам. Форма R обозначает женские гениталии, но не считается оскорбительной и нередко используется для обозначения женщины. Форма R единственная из ограниченных форм руки, которая может фигурировать в составных жестах (например, в жесте «лесбийская любовь»).

Немануальные компоненты жестов включают выражение лица, движения губ, наклоны головы и тела, движения плечами. Проговаривание в балийском жестовом языке не используется. Движения рта участвуют в жестикуляции, однако природа этих движений не связана с выговором слов балийского устного языка.

Лексика 
Для деревенских жестовых языков характерен бедный инвентарь названий цветов, не более пяти компонентов. Балийский жестовый язык не является исключением. Отмечены четыре лексемы: «белый» (обозначается указанием на зубы и может в некоторых контекстах означать «зубы» или «пальмовое вино»), «чёрный» (изображается растиранием пряди волос между большим и указательным пальцами, жест может означать также «волосы»), «красный» (обозначается проведением указательного пальца по губам, и также может означать купюру в 100000 рупий, которая имеет красный цвет), а также общий жест для синего и зелёного цветов (провести рукой по лбу). Для обозначения других цветов либо упоминают предмет, имеющий соответствующий цвет (например, жест «банан», чтобы сослаться на жёлтый цвет), либо указывают рукой на предмет, имеющий нужный цвет. Примечательно, что инвентарь цветовых лексем в устном балийском языке, используемом в Бенгкала, значительно богаче и, кроме того, различает синий и зелёный цвета. Можно предположить, что соответствующая лексика формировалась в жестовом языке независимо от устного языка.

Система терминов родства в балийском жестовом языке также скромна. Она насчитывает четыре основных компонента: «прародитель», «отец», «мать» и «потомок». Жесты «прародитель» и «потомок» не различаются по полу, но он может быть уточнён с помощью последующего жеста «женщина» или «мужчина». Жест «потомок» также может означать «ребёнок (вообще)», «рождение», «рожать», а также «финансовый интерес». В контексте семьи могут использоваться жесты «такой же» (для обозначения родственников одного поколения с говорящим: братья, сёстры, кузены), «высокий» (старшие братья и сёстры), «низкий» (младшие братья и сёстры). Кроме того, имеются жесты «свадьба / супруг / супруга», «полигамный брак» и «родственник супруга или супруги / дальний родственник».

В балийском жестовом языке не сформировалось дактильного алфавита, однако в 2007 году в деревне было введено образование для глухих, которое включает освоение международного дактильного алфавита. Молодое поколение носителей усвоило алфавит и пользуется им, более пожилые носители к нему не прибегают.

Морфология 
Существует три серии жестов, которые допускают инкорпорацию числительных: это «N дней назад», «N тысяч рупий» и «N-й класс (год обучения в школе)». Эти жесты не дополняются последующим числительным, а модифицируются: например, «вчера» изображается с помощью указательного пальца, приложенного к щеке, «позавчера» — с помощью указательного и среднего пальца на том же месте. Возможности инкорпорации ограничены: для «N дней назад» допустимы значения от 1 до 4, для «N-й класс» — от 1 до 5, для «N тысяч рупий» — от 1 до 9.

Многие жесты допускают интенсификацию, которая усиливает значение некоторой характеристики объекта. Интенсификация изображается с помощью поджатых губ, прищуренных глаз или модификации ручной составляющей жеста: увеличение её амплитуды, ускорение движения или его повторение. Некоторые жесты могут включать несколько маркеров сразу, например интенсивный вариант жеста «красный (цвет)» одновременно включает и повторение движения, и прищуривание глаз. Указательные жесты могут быть интенсифицированы путём повторения для обозначения . Локативные жесты интенсифицируются с помощью поджатых губ и прищуренных глаз и подчёркивают удалённость объекта. Также мимикой интенсифицируется жест «в то время, когда», если речь о далёком прошлом или будущем.

Глаголы балийского жестового языка не изменяются по временам, однако могут получать аспектные модификаторы. Глаголы совершенного вида маркируются с помощью причмокивания губами и резкого подъёма рук с расставленными пальцами. Ручной компонент может быть опущен, в этом случае причмокивание происходит одновременно с жестом, изображающим предикат. Негативный совершенный вид («дело не сделано») выражается с помощью вытянутого языка, который может использоваться и как отдельный жест, и как модификация предиката.

Классификаторы 
Как и в большинстве жестовых языков, в балийском жестовом языке используются классификаторы. Их можно разбить на две категории: сущностные () и манипулятивные (). К сущностным классификаторам относятся такие знаки, которые иконически передают свойственные референту характеристики, например форму или одушевлённость. Манипулятивные классификаторы показывают взаимодействие с предметом: например, при использовании классификатора «цветок» рука словно бы держит цветок.

Сущностные классификаторы отличаются от своих аналогов в других жестовых языках. Ключевым в этих классификаторах является ориентация референта и паттерн движения, а не его внешний вид, обозначаемый формой ладоней. Соответственно, для изображения сущностных классификаторов используется меньше форм ладоней, чем в других языках:

Выбор конкретного классификатора определяется не только классом, к которому принадлежит изображаемый объект, но и восприятием этого объекта в текущем контексте. Например, классификатор «человек» обычно изображается развёрнутой ладонью в вертикальном положении. Если же в ходе высказывания нужно показать, что референт спал, его можно изобразить с помощью той же формы ладони, но в горизонтальном положении ладонью вниз. Вне контекста этот жест будет восприниматься как указание на некоторую поверхность.

Возможно одновременное изображение двух классификаторов.

Манипулятивные классификаторы в балийском жестовом языке обычно изображают то, как предмет удерживается в руке. Ниже представлены несколько примеров таких классификаторов:

Примечания

Литература

Ссылки 
 Балийский жестовый язык на Ethnologue

Языки Индонезии
Деревенские жестовые языки